Retrato de familia puede referirse a:

Cine 
 Retrato de familia (1976), película dirigida por Antonio Giménez-Rico, adaptación de la novela Mi idolatrado hijo Sisí de Miguel Delibes;
 Retrato de familia (Retrato de Família, 1992), película dirigida por Luís Galvão Teles;
 Retrato de familia (Il pranzo della domenica, 2003), película dirigida por Carlo Vanzina;
 Retrato de familia (Junebug, 2005), película dirigida por Phil Morrison;
 Retrato de familia (Fireflies in the Garden, 2008), película dirigida por Dennis Lee.

Televisión 
 Retrato de familia (1995), telenovela mexicana, dirigida por Francisco Franco Alba;
 Retrato de familia (2001), telenovela argentina;

Astronomía 
 Retrato de familia, fotografía tomada por la nave espacial Voyager 1 en 1990.